Kalme est un village de la commune de Rõngu du comté de Tartu en Estonie.
Au , il compte 102 habitants.

Notes et références 

 

Kalme